Chiara Stefanazzi – ex ginnasta italiana
 Elisa Stefanazzi – calciatrice italiana